Mecka ist der Name folgender Orte:

 Großmecka, Ortsteil von Nobitz im Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Kleinmecka, verschmolz mit Großmecka zum heutigen Ortsteil Großmecka von Nobitz im Landkreis Altenburger Land, Thüringen

Siehe auch:
 Mekka
 Mecca